Carl Völckers ist der Name folgender Personen:

* Carl Völckers (Mediziner) (1836–1914), deutscher Augenarzt
 Carl Völckers (Jurist) (1886–1970), deutscher Jurist